Citroën Jumpy II, Fiat Scudo II, Peugeot Expert II и Toyota ProAce — серия малотоннажных грузовых автомобилей, выпускавшихся компаниями Citroen, Peugeot, Fiat и Toyota с 2007 по 2016 год.

История 
Автомобили Citroën Jumpy II, Fiat Scudo II и Peugeot Expert II впервые были представлены в январе 2007 года. В 2008 году автомобили получили премию Van of the Year. В 2012 году автомобили прошли рестайлинг. С 2013 года автомобили производились компанией Toyota под названием Toyota ProAce. Производство завершилось в 2016 году.

Двигатели

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Citroën
 Официальный сайт Peugeot
 Официальный сайт Fiat Professional
 Официальный сайт Peugeot Expert

Jumpy II
Scudo II
Expert II
ProAce